Streuung ist:

 in der Physik die Ablenkung von Objekten durch Wechselwirkung mit anderen Objekten, siehe Streuung (Physik)
 die Abweichung von Messwerten von einem Mittelwert, siehe Fehlerrechnung #Normalverteilung
 in Statistik die Variabilität, also die Unterschiedlichkeit in den beobachteten Werten eines metrisch skalierten Merkmals bzw. in den Werten einer Zufallsvariablen, siehe Streuung (Statistik)
 in der Medizin die Ausbreitung von Krebs oder Infektionen auf andere Organe, siehe Metastase 
 das Streuen von Salz oder Sand auf Straßen im Winter, siehe Straßenstreuung
 die Menge frei handelbarer Aktien, siehe Streubesitz
 die Abweichung von Geschossen vom Ziel, siehe Streuung (Ballistik)
 im Marketing die Verteilung von Werbemitteln, siehe Streuung (Marketing)

Siehe auch:
 Abstreuen